Massie kan syfta på:

 Chris Massie, amerikansk basketspelare född 1977
 Thomas Massie, amerikansk politiker född 1971

Se även 
 Massé
 Massy